Moorveld (plaats), een plaats in de gemeente Meerssen
 Moorveld (bedrijventerrein), een bedrijventerrein in de gemeente Deurne